Magiczny kamień – japoński serial anime wyprodukowany przez Studio Pierrot
 Magiczny kamień – hiszpańsko-niemiecko-brytyjski film animowany w reżyserii Holgera Tappe i Lenarda Fritza Krawinkela